Surfside Beach kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Surfside Beach (South Carolina)
Surfside Beach (Texas)